Sergei Prokopjew ist der Name folgender Personen:

* Sergei Iwanowitsch Prokopjew, sowjetischer Ingenieur, Manager und Politiker 
 Sergei Sergejewitsch Prokopjew (* 1986), russischer Beachvolleyballspieler
 Sergei Walerjewitsch Prokopjew (* 1975), russischer Kosmonaut